Six Cylinder Love – film del 1917 diretto da Tom Mix
 Six Cylinder Love – film del 1923 diretto da Elmer Clifton
 Six Cylinder Love – film del 1931 diretto da Thornton Freeland